Ledizione 1988-1989 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che ha conquistato il suo undicesimo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Thomas Allofs del  e Roland Wohlfarth del  con 17 reti.

Stagione 

In questa edizione il  di Jupp Heynckes mantiene il primo posto per quasi tutto il torneo, ostacolato dal Colonia nel girone di ritorno; i biancorossi concludono a cinque punti dalla vetta. Nelle zone basse della classifica, invece, l'Eintracht Francoforte è costretto ad affrontare lo spareggio per non retrocedere, che comunque vince: la squadra aveva però partecipato alla Coppa delle Coppe, ed era arrivata fino ai quarti di finale.

Nelle competizioni europee lo  arriva alla finale della Coppa UEFA: la squadra affronta qui il Napoli capitanato da Diego Armando Maradona che aveva eliminato il Bayern in semifinale, ma viene sconfitta nel doppio confronto.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1989-1990
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1989-1990
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1989-1990
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1989-1990

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (19)
 Maggior numero di pareggi: Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, St. Pauli (14)
 Maggior numero di sconfitte: Hannover (19)
 Minor numero di vittorie: Hannover (4)
 Minor numero di pareggi: Stuttgarter Kickers (6)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (3)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (67 gol fatti)
 Peggior attacco: Eintracht Francoforte (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (26 gol subiti)
 Peggior difesa: Hannover (71 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+41)
 Peggior differenza reti: Hannover (-35)
 Miglior serie positiva: Bayern Monaco (23, 1ª-23ª) 
 Peggior serie negativa: Bochum (7, 28ª-34ª) , Hannover (7, 22ª-28ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Amburgo (5, 7ª-11ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Bayer Uerdingen-Hannover 7-3, 25 maggio 1989
 Maggior scarto di gol (6): Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 6-0, Kaiserslautern-Stuttgarter Kickers 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 34 gol nella 14ª giornata, 34 gol nella 3ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 11ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 3ª giornata, 33ª giornata, 17ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Werner Föckler (12)
 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Hans-Peter Dellwing (10)
 Manfred Neuner (10)
 Dieter Pauly (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Karl-Heinz Tritschler (10)
 Heinz Werner (10)
 Wolf-Günter Wiesel (10)
 Siegfried Brehm (9)
 Klaus Broska (9)
 Manfred Harder (9)
 Bodo Kriegelstein (9)
 Anton Matheis (9)
 Wolfgang Mierswa (9)
 Hans-Joachim Osmers (9)
 Gerhard Theobald (9)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (9)
 Hans-Jürgen Weber (9)
 Gerd Zimmermann (9)

 Manfred Amerell (8)
 Rainer Boos (8)
 Hans Fux (8)
 Joachim Kautschor (8)
 Hellmut Krug (8)
 Lothar Löwer (8)
 Peter Richmann (8)
 Hans Scheuerer (8)
 Eugen Strigel (8)
 Kurt Wittke (8)
 Wilfried Heitmann (7)
 Markus Merk (7)
 Dieter Birlenbach (4)
 Wilfried Diekert (4)
 Leonhard Kentsch (4)
 Edgar Steinborn (4)
 Serge Muhmenthaler (2)
 Rolf Blattmann (1)
 Kurt Röthlisberger (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1988-1989/

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1988-1989